Mason Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Mason Township (Arkansas)
 Mason Township (Illinois)
 Mason Township (Cerro Gordo County, Iowa)
 Mason Township (Taylor County, Iowa)
 Mason Township (Arenac County, Michigan)
 Mason Township (Cass County, Michigan)
 Mason Township (Minnesota)
 Mason Township (Missouri)
 Mason Township (Ohio)